Thomas Schmidt (radiopresentator), een Duitse radiopresentator, leefde van 1957 tot 2019
 Thomas Schmidt (bioloog), een Duitse bioloog, leefde van 1963 tot 2019
 Thomas Schmidt (voetballer, 1965), een Duitse voetballer, geboren in 1965
 Thomas Schmidt (kanovaarder), een Duitse kanovaarder, geboren in 1976